Годанце може бити:

 Годанце, насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија;

или:
 Горње Годанце, насеље у општини Штимље, КиМ, Република Србија;
 Доње Годанце, насеље у општини Штимље, КиМ, Република Србија.